Can Fargues, urbanització de Sentmenat.
 Can Fargues (Horta-Guinardó), o Can Fargas, masia d'origen medieval situada al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.